Als Dienstanzug werden verschiedene Uniformen bezeichnet:
 Dienstanzug (Bundeswehr), eine Uniform der deutschen Bundeswehr
 Dienstanzug 75, eine Uniform des österreichischen Bundesheeres
 Dienstanzug 03, eine Uniform des österreichischen Bundesheeres
 Dienstanzug des Technischen Hilfswerkes, siehe Technisches Hilfswerk #Dienstkleidung
 Dienstanzug 90, eine Uniform der Schweizer Armee
 Dienstuniform bei deutschen Feuerwehren
 Polizeiuniform

Siehe auch:
 Arbeitskleidung
 Schutzanzug